Гран-при Франции 1989 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на трассе Поль-Рикар во Франции. Соревнования состоялись 9 июля 1989 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Маурисио Гужельмин 1:12,090
 Стартовав с 16-го места, Жан Алези заработал свои первые очки в Формуле-1

Ссылки 
 
 
 
 https://www.f1news.ru/Championship/2013/100/47.shtml

Гран-при Франции